Widukind – przywódca Sasów podczas walk z Frankami w 2. połowie VIII w.
 Widukind z Korbei – kronikarz saski żyjący w X wieku.